Ма́лая Бе́лая (; до 2016 года Черво́ная Зи́рка) — посёлок, входит в Липовецкий район Винницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 25 человек. Почтовый индекс — 22520. Телефонный код — 4358. Занимает площадь 0,33 км². Код КОАТУУ — 522280203.

Местный совет 
22520, Винницкая обл., Липовецкий р-н, с. Белая, ул. Ленина, 51

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Червоная Зирка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Винницкой области 

Населённые пункты Липовецкого района
Переименованные населённые пункты Украины